Comando Militar do Planalto — um dos comandos militares de área do Brasil
 Complexo Médico Penal — penitenciária situada em Pinhais, PR
 Central de Movimentos Populares — entidade que articula movimentos sociais populares no Brasil
 Civilian Marksmanship Program — programa do governo dos EUA para proficiência em armas de fogo para todos os qualificados, especialmente os jovens

Desambiguações de siglas